Howard Williams – attivista e saggista britannico
 Howard Williams – direttore d'orchestra britannico
 Howard Earl "Howie" Williams – cestista statunitense
 Howard M. R. Williams – archeologo britannico